Ру́тья () — деревня в северной Эстонии, в волости Хальяла уезда Ляэне-Вирумаа.

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Вихула.

Географическое положение 
Расположена на побережье Финского залива и на западном берегу реки Селья. Граничит с деревней Карепа на востоке. В Рутья красивая природа — пляжи и сосновые леса.

История 
Впервые упомянута в 1489 году.

В Рутья расположен неиспользуемый сегодня советский аэродром.

Известные уроженцы 
  — экологи фотограф

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэне-Вирумаа